Davide e Golia o anche David e Golia – episodio biblico del primo libro di Samuele

Cinema
David e Golia – film del 1960 diretto da Ferdinando Baldi e Richard Pottier
Davide e Golia – film del 2016 diretto dai fratelli Wallace

Pittura
Davide e Golia – dipinto di Caravaggio
Davide e Golia – dipinto di Lorenzo Lotto
Davide e Golia – dipinto di Tiziano
Davide e Golia – affresco di Michelangelo Buonarroti

Pagine correlate
David and Goliath